Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществлявший следующие функции:
 управление государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства;
 выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, теплоснабжения, в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, и сооружений, а также в сфере повышения энергетической эффективности экономики субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В ведение Госстроя не входили государственный технический учёт и инвентаризация объектов капитального строительства; техническое регулирование производства и передачи тепловой энергии в режиме комбинированной выработки/передачи электрической и тепловой энергии.

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2013 года федеральное агентство по строительству и ЖКХ преобразовано в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Предшествующие органы

Руководители агентства 

 Басин, Ефим Владимирович (1990—1999)
 Шамузафаров, Анвар Шамухамедович (1999—2002)
 Кошман, Николай Павлович (октябрь 2002—2004)
 Аверченко, Владимир Александрович (23 марта 2004 — 14 июля 2005)
 Круглик, Сергей Иванович (июль 2005 — октябрь 2007)
 Коган, Владимир Игоревич (11 июля — 25 декабря 2012)
 Токарев, Владимир Александрович (6 апреля — 1 ноября 2013)

Ведомственные награды

Нагрудный знак «Почётный строитель России» 

Награждаются лица, внесшие значительный вклад в развитие строительной отрасли и имеющие стаж работы в строительной отрасли не менее 15 лет. Независимо от стажа работы награждаются за мужество и высокое профессиональное мастерство, проявленные при спасении людей, строительной техники, объектов в чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий.

Нагрудный знак «Почётный строитель России» изготавливается из сплава олова, меди и алюминия и представляет собой прямоугольную форму с овальным очертанием внизу. С левой стороны знака снизу вверх идет лавровая ветка, с правой стороны снизу вверх лента. По центру знака рельефная надпись сверху вниз: «Почетный строитель России». С правой стороны знака снизу вверх рельефно изображен башенный кран и три строящихся корпуса жилых домов. Знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой синего цвета.

Впервые учрежден приказом Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 31 июня 1997 года № 17-50. Затем, после упразднения Госкомитета, награда была повторно учреждена Приказом № 27 Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 31 мая 2004 года и затем приказом Минрегиона России № 13 от 22 февраля 2005 г.

Примечания 

Жилищно-коммунальное хозяйство России
Министерства строительства
Федеральные агентства Российской Федерации
Упразднённые органы исполнительной власти России